Cytogloeum är ett släkte av svampar. Cytogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytogloeum